lira (lutnia) – instrument muzyczny
 lira (Callionymus lyra) – gatunek morskiej ryby okoniokształtnej z rodziny lirowatych
 Lira (Lutnia) – gwiazdozbiór nieba północnego
 Lira – miasto w Ugandzie
 Lira – zbiór ód romantycznego greckiego poety Andreasa Kalwosa

Zobacz też 

 lira maltańska – jednostka monetarna Malty
 lira turecka – obecna jednostka monetarna Turcji
 nowa lira turecka – poprzednia jednostka monetarna Turcji